Beachvolley-SM 2021 hölls 2021 på Tylösand i Halmstad. På damsidan vann Anna Rydenberg och Sara Malmström sitt första guld medan David Åhman och Jonatan Hellvig tog sitt andra guld tillsammans på herrsidan.

Damsenior

Herrsenior

Vinnare övriga klasser
Mixed:  Felicia Granberg och Philip Franzon 

Junior (damer):   Andrea och Frida Johansson 
Junior (herrar):   Linus Isaksson och Theodor Grahn
U-19 (flickor):    Line Andersson och Ellen Junelind   
U-19 (pojkar):  Elias Sjölund och Jacob Hölting Nilsson
U-18 (flickor):    Emilia Saxne och Philippa Tinnert   
U-18 (pojkar):   Melker Nordin och Valentino Nordh Öhman

Referenser

Externa länkar
Webbplats

2021
Sportevenemang i Halmstad
Sport i Sverige 2021